Kleben steht für:

 Kleben, das Verbinden von verschiedenen Teilen mit Hilfe eines Klebstoffs
 Kleben (Weißenfels), Ortsteil von Weißenfels im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 das umgangssprachliche Kleben der Beitragsmarken für die Rentenversicherung, siehe dort
 Kleben (Pferd), eine Verhaltensstörung beim Pferd